Šišma může být:

 Šišma – obec ležící v okrese Přerov

příjmení osob
 Jaroslav Šišma (* 1960) – český fotbalista, útočník
 Vladimír Šišma (* 1953) – český fotbalista, záložník